Lee Jackson peut faire référence à :
 Keith Anthony Joseph Jackson, mieux connu sous le nom Lee Jackson (1943-), bassiste et chanteur britannique ;
 Lee Jackson (1971-), écrivain britannique ;
 Lee-Steve Jackson (1982-), biathlète britannique.